Die Abkürzungen M50, M 50 bzw. M-50 bezeichnen unter anderem:

 BMW M50, ein 6-Zylinder-Benzinmotor von BMW
 Harley-Davidson M-50, ein Moped von Harley-Davidson
 M50 Ontos, ein leichter US-Panzer
 Mjassischtschew M-50, ein sowjetischer Prototyp für einen Überschallbomber
 Messier 50, ein offener Sternhaufen
 Reising M50, eine amerikanische Maschinenpistole
 Canon EOS M50, digitales Systemkameragehäuse
 U-Bahn-Linie 50 (Amsterdam), eine U-Bahn-Linie der Metro Amsterdam
 M 50 Brommy (Schiff, 1916), Minensuchboot der Kaiserlichen Marine

M50 ist der Name folgender Autobahnen beziehungsweise Straßen:
 M50 motorway (Großbritannien)
 M50 motorway (Irland)
 M-50 (Michigan), Straße im US-Bundesstaat Michigan

M50